|-
|(91501)||1999 RW147|| align=right|16,0|| align=right|2,784|| align=right|0,230|| align=right|7,91|| align=right|4,644||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91502)||1999 RP150|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,182|| align=right|13,72|| align=right|4,404||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91503)||1999 RR150|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,216|| align=right|9,72|| align=right|4,531||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91504)||1999 RZ153|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,063|| align=right|10,85|| align=right|4,391||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91505)||1999 RA158|| align=right|13,9|| align=right|2,647|| align=right|0,173|| align=right|13,24|| align=right|4,305||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91506)||1999 RC160|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,227|| align=right|14,01|| align=right|4,519||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91507)||1999 RM160|| align=right|13,9|| align=right|2,779|| align=right|0,272|| align=right|15,19|| align=right|4,631||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91508)||1999 RZ160|| align=right|15,3|| align=right|2,868|| align=right|0,101|| align=right|2,34|| align=right|4,856||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91509)||1999 RY161|| align=right|15,2|| align=right|2,835|| align=right|0,064|| align=right|6,95|| align=right|4,774||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91510)||1999 RA162|| align=right|16,1|| align=right|2,763|| align=right|0,292|| align=right|8,62|| align=right|4,592||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91511)||1999 RJ163|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,075|| align=right|10,11|| align=right|5,175||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91512)||1999 RL165|| align=right|14,5|| align=right|2,627|| align=right|0,233|| align=right|13,25|| align=right|4,256||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91513)||1999 RG166|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,157|| align=right|13,07|| align=right|4,602||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91514)||1999 RJ166|| align=right|15,1|| align=right|2,856|| align=right|0,077|| align=right|3,21|| align=right|4,826||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91515)||1999 RR169|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,086|| align=right|3,30|| align=right|4,648||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91516)||1999 RD174|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,034|| align=right|6,54|| align=right|4,610||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91517)||1999 RO175|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,105|| align=right|5,46|| align=right|4,481||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91518)||1999 RJ177|| align=right|13,6|| align=right|3,032|| align=right|0,067|| align=right|11,64|| align=right|5,279||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91519)||1999 RT180|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,166|| align=right|13,70|| align=right|4,540||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91520)||1999 RK183|| align=right|14,1|| align=right|2,912|| align=right|0,016|| align=right|2,92|| align=right|4,970||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91521)||1999 RY183|| align=right|14,5|| align=right|2,899|| align=right|0,083|| align=right|3,36|| align=right|4,936||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91522)||1999 RJ185|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,067|| align=right|22,30|| align=right|4,217||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91523)||1999 RM185|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,089|| align=right|1,48|| align=right|4,649||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91524)||1999 RN187|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,098|| align=right|5,81|| align=right|4,529||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91525)||1999 RA189|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,091|| align=right|10,74|| align=right|5,175||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91526)||1999 RF189|| align=right|15,8|| align=right|2,874|| align=right|0,201|| align=right|10,02|| align=right|4,873||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91527)||1999 RT189|| align=right|14,7|| align=right|2,860|| align=right|0,114|| align=right|5,81|| align=right|4,835||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91528)||1999 RV191|| align=right|14,0|| align=right|2,788|| align=right|0,076|| align=right|25,30|| align=right|4,654||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91529)||1999 RL193|| align=right|15,7|| align=right|3,101|| align=right|0,095|| align=right|11,54|| align=right|5,459||MBA||13. september 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(91530)||1999 RG194|| align=right|15,1|| align=right|2,864|| align=right|0,315|| align=right|6,68|| align=right|4,846||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91531)||1999 RH195|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,192|| align=right|11,72|| align=right|5,006||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91532)||1999 RC196|| align=right|14,0|| align=right|2,677|| align=right|0,210|| align=right|12,76|| align=right|4,380||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91533)||1999 RY199|| align=right|13,5|| align=right|2,619|| align=right|0,079|| align=right|14,23|| align=right|4,237||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91534)||1999 RC200|| align=right|14,1|| align=right|2,961|| align=right|0,087|| align=right|12,15|| align=right|5,094||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91535)||1999 RD200|| align=right|14,1|| align=right|2,588|| align=right|0,111|| align=right|12,71|| align=right|4,163||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91536)||1999 RK201|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,083|| align=right|9,36|| align=right|5,292||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91537)||1999 RG203|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,052|| align=right|8,68|| align=right|5,156||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91538)||1999 RA204|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,231|| align=right|28,05|| align=right|4,311||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91539)||1999 RP204|| align=right|14,2|| align=right|2,962|| align=right|0,129|| align=right|9,55|| align=right|5,098||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91540)||1999 RH205|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,252|| align=right|12,67|| align=right|4,516||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91541)||1999 RG206|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,150|| align=right|8,37|| align=right|4,558||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91542)||1999 RC207|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,155|| align=right|11,95|| align=right|5,453||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91543)||1999 RJ207|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,056|| align=right|9,10|| align=right|5,176||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91544)||1999 RM207|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,032|| align=right|8,71|| align=right|5,168||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91545)||1999 RT209|| align=right|13,6|| align=right|3,006|| align=right|0,086|| align=right|8,96|| align=right|5,211||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91546)||1999 RV209|| align=right|13,9|| align=right|2,960|| align=right|0,115|| align=right|9,90|| align=right|5,092||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91547)||1999 RZ209|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,131|| align=right|10,54|| align=right|5,344||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91548)||1999 RN210|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,164|| align=right|12,11|| align=right|4,569||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91549)||1999 RU210|| align=right|14,2|| align=right|2,869|| align=right|0,199|| align=right|14,38|| align=right|4,859||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91550)||1999 RW210|| align=right|13,9|| align=right|3,110|| align=right|0,112|| align=right|9,91|| align=right|5,483||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91551)||1999 RA212|| align=right|13,6|| align=right|3,064|| align=right|0,131|| align=right|10,05|| align=right|5,364||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91552)||1999 RG213|| align=right|16,1|| align=right|2,878|| align=right|0,167|| align=right|1,01|| align=right|4,882||MBA||8. september 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(91553)||1999 RD214|| align=right|16,1|| align=right|2,847|| align=right|0,100|| align=right|1,44|| align=right|4,804||MBA||8. september 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(91554)||1999 RZ215|| align=right|7,8|| align=right|102|| align=right|0,695|| align=right|25,54|| align=right|1022||SDO||8. september 1999||Mauna Kea||J. X. Luu; C. A. Trujillo; D. C. Jewitt
|-
|(91555)||1999 RE219|| align=right|15,2|| align=right|2,839|| align=right|0,033|| align=right|1,15|| align=right|4,782||MBA||5. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91556)||1999 RT220|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,209|| align=right|12,22|| align=right|4,599||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91557)||1999 RW222|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,175|| align=right|8,05|| align=right|4,591||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91558)||1999 RL226|| align=right|15,1|| align=right|2,951|| align=right|0,064|| align=right|5,11|| align=right|5,068||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91559)||1999 RM226|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,127|| align=right|8,64|| align=right|4,687||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91560)||1999 RW226|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,186|| align=right|11,84|| align=right|5,130||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91561)||1999 RK230|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,114|| align=right|11,76|| align=right|4,521||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91562)||1999 RM231|| align=right|13,6|| align=right|2,717|| align=right|0,123|| align=right|12,10|| align=right|4,477||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91563)||1999 RJ235|| align=right|15,2|| align=right|3,051|| align=right|0,151|| align=right|9,87|| align=right|5,328||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91564)||1999 RN235|| align=right|14,5|| align=right|2,927|| align=right|0,011|| align=right|2,34|| align=right|5,006||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91565)||1999 RK237|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,097|| align=right|10,30|| align=right|5,128||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91566)||1999 RQ237|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,110|| align=right|10,96|| align=right|5,338||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91567)||1999 RU239|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,064|| align=right|8,42|| align=right|5,123||MBA||8. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91568)||1999 RD241|| align=right|14,5|| align=right|3,135|| align=right|0,218|| align=right|11,64|| align=right|5,550||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91569)||1999 RX248|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,098|| align=right|8,99|| align=right|4,610||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91570)||1999 RN249|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,040|| align=right|9,51|| align=right|5,475||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91571)||1999 RZ252|| align=right|13,9|| align=right|3,065|| align=right|0,021|| align=right|10,21|| align=right|5,364||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91572)||1999 RF253|| align=right|14,1|| align=right|2,944|| align=right|0,061|| align=right|6,06|| align=right|5,051||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91573)||1999 SN2|| align=right|17,0|| align=right|2,809|| align=right|0,022|| align=right|5,41|| align=right|4,706||MBA||16. september 1999||Uccle||T. Pauwels; S. Ipatov
|-
|(91574)||1999 SV2|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,059|| align=right|9,27|| align=right|5,105||MBA||22. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(91575)||1999 SS6|| align=right|14,0|| align=right|2,962|| align=right|0,098|| align=right|12,05|| align=right|5,097||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91576)||1999 SL7|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,231|| align=right|15,33|| align=right|4,403||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91577)||1999 SU8|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,136|| align=right|16,34|| align=right|4,117||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91578)||1999 SK14|| align=right|15,4|| align=right|2,912|| align=right|0,094|| align=right|2,82|| align=right|4,969||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91579)||1999 SQ15|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,056|| align=right|8,78|| align=right|5,126||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91580)||1999 SS15|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,119|| align=right|8,67|| align=right|5,218||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91581)||1999 SW15|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,099|| align=right|8,00|| align=right|5,324||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91582)||1999 SF19|| align=right|14,4|| align=right|3,073|| align=right|0,230|| align=right|9,80|| align=right|5,387||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91583)||1999 SK20|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,206|| align=right|12,23|| align=right|5,247||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91584)||1999 SQ20|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,259|| align=right|16,02|| align=right|4,604||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91585)||1999 SR20|| align=right|14,2|| align=right|2,756|| align=right|0,153|| align=right|10,42|| align=right|4,574||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91586)||1999 SS23|| align=right|15,4|| align=right|3,010|| align=right|0,143|| align=right|1,80|| align=right|5,222||MBA||30. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91587)||1999 SD24|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,062|| align=right|10,34|| align=right|5,130||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(91588)||1999 TJ|| align=right|15,4|| align=right|2,970|| align=right|0,062|| align=right|2,23|| align=right|5,116||MBA||2. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(91589)||1999 TF1|| align=right|14,7|| align=right|3,057|| align=right|0,249|| align=right|2,81|| align=right|5,344||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91590)||1999 TA3|| align=right|13,1|| align=right|3,000|| align=right|0,117|| align=right|8,75|| align=right|5,196||MBA||3. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(91591)||1999 TJ3|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,178|| align=right|4,65|| align=right|5,335||MBA||4. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(91592)||1999 TU3|| align=right|13,5|| align=right|2,965|| align=right|0,051|| align=right|10,00|| align=right|5,105||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(91593)||1999 TF7|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,138|| align=right|3,97|| align=right|5,323||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(91594)||1999 TN8|| align=right|14,6|| align=right|3,030|| align=right|0,146|| align=right|3,99|| align=right|5,274||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(91595)||1999 TZ9|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,197|| align=right|3,49|| align=right|4,694||MBA||9. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(91596)||1999 TF11|| align=right|14,2|| align=right|3,172|| align=right|0,214|| align=right|16,61|| align=right|5,649||MBA||9. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(91597)||1999 TB13|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,221|| align=right|7,92|| align=right|4,509||MBA||10. oktober 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91598)||1999 TK13|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,239|| align=right|7,08|| align=right|5,354||MBA||11. oktober 1999||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(91599)||1999 TQ13|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,160|| align=right|2,27|| align=right|5,362||MBA||10. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(91600)||1999 TN16|| align=right|15,3|| align=right|2,943|| align=right|0,088|| align=right|0,90|| align=right|5,049||MBA||13. oktober 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(91601)||1999 TA17|| align=right|15,3|| align=right|2,976|| align=right|0,199|| align=right|2,53|| align=right|5,133||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91602)||1999 TM17|| align=right|13,0|| align=right|3,054|| align=right|0,079|| align=right|12,00|| align=right|5,337||MBA||13. oktober 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(91603)||1999 TA19|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,049|| align=right|16,88|| align=right|5,485||MBA||15. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91604)||1999 TN19|| align=right|14,3|| align=right|3,038|| align=right|0,017|| align=right|11,09|| align=right|5,293||MBA||14. oktober 1999||Uccle||T. Pauwels; H. Boffin
|-
|(91605)||1999 TC20|| align=right|13,9|| align=right|3,035|| align=right|0,079|| align=right|4,62|| align=right|5,286||MBA||15. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91606)||1999 TE20|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,131|| align=right|10,87|| align=right|5,328||MBA||15. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91607)||1999 TP20|| align=right|15,2|| align=right|2,961|| align=right|0,120|| align=right|2,51|| align=right|5,095||MBA||5. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(91608)||1999 TW21|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,168|| align=right|5,86|| align=right|5,374||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91609)||1999 TX21|| align=right|14,4|| align=right|2,749|| align=right|0,124|| align=right|7,21|| align=right|4,557||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91610)||1999 TP26|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,081|| align=right|9,41|| align=right|5,416||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91611)||1999 TN27|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,153|| align=right|4,49|| align=right|5,577||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91612)||1999 TJ30|| align=right|15,1|| align=right|3,053|| align=right|0,138|| align=right|8,48|| align=right|5,334||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91613)||1999 TO31|| align=right|13,5|| align=right|3,086|| align=right|0,064|| align=right|4,21|| align=right|5,421||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91614)||1999 TF32|| align=right|14,0|| align=right|3,086|| align=right|0,055|| align=right|10,65|| align=right|5,421||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91615)||1999 TZ32|| align=right|14,4|| align=right|3,031|| align=right|0,020|| align=right|1,76|| align=right|5,275||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91616)||1999 TR33|| align=right|15,1|| align=right|2,961|| align=right|0,143|| align=right|9,94|| align=right|5,093||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91617)||1999 TW36|| align=right|13,2|| align=right|2,897|| align=right|0,122|| align=right|10,67|| align=right|4,930||MBA||15. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91618)||1999 TB38|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,185|| align=right|3,08|| align=right|5,463||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(91619)||1999 TJ38|| align=right|15,0|| align=right|2,817|| align=right|0,028|| align=right|5,37|| align=right|4,728||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(91620)||1999 TA39|| align=right|14,1|| align=right|3,100|| align=right|0,026|| align=right|10,70|| align=right|5,458||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(91621)||1999 TK39|| align=right|14,9|| align=right|3,010|| align=right|0,120|| align=right|9,36|| align=right|5,220||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(91622)||1999 TJ40|| align=right|15,0|| align=right|2,796|| align=right|0,108|| align=right|4,19|| align=right|4,674||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(91623)||1999 TL41|| align=right|16,1|| align=right|3,192|| align=right|0,133|| align=right|0,97|| align=right|5,702||MBA||2. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91624)||1999 TP44|| align=right|14,5|| align=right|3,198|| align=right|0,021|| align=right|7,42|| align=right|5,719||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91625)||1999 TS53|| align=right|14,9|| align=right|3,067|| align=right|0,064|| align=right|2,49|| align=right|5,371||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91626)||1999 TJ55|| align=right|14,8|| align=right|3,062|| align=right|0,126|| align=right|14,18|| align=right|5,356||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91627)||1999 TW55|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,158|| align=right|3,99|| align=right|5,358||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91628)||1999 TC58|| align=right|14,1|| align=right|3,175|| align=right|0,049|| align=right|21,64|| align=right|5,658||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91629)||1999 TR58|| align=right|15,8|| align=right|3,204|| align=right|0,188|| align=right|2,74|| align=right|5,735||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91630)||1999 TQ59|| align=right|15,5|| align=right|2,966|| align=right|0,046|| align=right|10,84|| align=right|5,107||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91631)||1999 TF65|| align=right|15,1|| align=right|2,962|| align=right|0,094|| align=right|1,25|| align=right|5,097||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91632)||1999 TB68|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,124|| align=right|2,48|| align=right|5,647||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91633)||1999 TM71|| align=right|14,1|| align=right|3,232|| align=right|0,028|| align=right|8,70|| align=right|5,811||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91634)||1999 TJ75|| align=right|14,9|| align=right|3,013|| align=right|0,143|| align=right|2,82|| align=right|5,229||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91635)||1999 TH79|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,214|| align=right|12,56|| align=right|4,364||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91636)||1999 TY79|| align=right|14,9|| align=right|3,032|| align=right|0,090|| align=right|9,34|| align=right|5,279||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91637)||1999 TJ81|| align=right|15,4|| align=right|2,995|| align=right|0,089|| align=right|10,46|| align=right|5,182||MBA||12. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91638)||1999 TQ82|| align=right|15,2|| align=right|3,069|| align=right|0,212|| align=right|6,40|| align=right|5,376||MBA||12. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91639)||1999 TE85|| align=right|15,4|| align=right|2,675|| align=right|0,212|| align=right|10,87|| align=right|4,374||MBA||14. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91640)||1999 TA87|| align=right|15,9|| align=right|3,022|| align=right|0,093|| align=right|1,77|| align=right|5,253||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91641)||1999 TS90|| align=right|13,7|| align=right|2,911|| align=right|0,066|| align=right|16,78|| align=right|4,966||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91642)||1999 TE91|| align=right|13,5|| align=right|3,139|| align=right|0,194|| align=right|4,49|| align=right|5,561||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91643)||1999 TX91|| align=right|13,3|| align=right|2,981|| align=right|0,058|| align=right|11,77|| align=right|5,147||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91644)||1999 TP92|| align=right|15,1|| align=right|2,924|| align=right|0,092|| align=right|2,70|| align=right|4,999||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91645)||1999 TE93|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,065|| align=right|10,65|| align=right|5,105||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91646)||1999 TB95|| align=right|15,5|| align=right|2,892|| align=right|0,186|| align=right|7,61|| align=right|4,917||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91647)||1999 TG96|| align=right|13,2|| align=right|3,032|| align=right|0,065|| align=right|9,76|| align=right|5,278||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91648)||1999 TE97|| align=right|14,8|| align=right|2,932|| align=right|0,159|| align=right|11,34|| align=right|5,019||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91649)||1999 TE99|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,125|| align=right|8,07|| align=right|5,468||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91650)||1999 TR100|| align=right|13,9|| align=right|3,019|| align=right|0,111|| align=right|10,19|| align=right|5,246||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91651)||1999 TU100|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,035|| align=right|21,50|| align=right|5,635||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91652)||1999 TZ100|| align=right|12,9|| align=right|3,202|| align=right|0,092|| align=right|17,38|| align=right|5,729||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91653)||1999 TG101|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,121|| align=right|12,03|| align=right|5,146||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91654)||1999 TJ101|| align=right|14,5|| align=right|2,979|| align=right|0,126|| align=right|11,20|| align=right|5,142||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91655)||1999 TJ103|| align=right|15,5|| align=right|2,803|| align=right|0,143|| align=right|4,80|| align=right|4,691||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91656)||1999 TS103|| align=right|14,1|| align=right|2,965|| align=right|0,111|| align=right|10,25|| align=right|5,104||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91657)||1999 TN104|| align=right|15,1|| align=right|3,135|| align=right|0,075|| align=right|6,99|| align=right|5,551||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91658)||1999 TX104|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,032|| align=right|11,23|| align=right|5,185||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91659)||1999 TP105|| align=right|14,7|| align=right|3,126|| align=right|0,174|| align=right|18,22|| align=right|5,525||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91660)||1999 TY105|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,141|| align=right|14,95|| align=right|5,472||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91661)||1999 TG106|| align=right|14,5|| align=right|2,612|| align=right|0,244|| align=right|12,64|| align=right|4,220||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91662)||1999 TL106|| align=right|14,5|| align=right|2,710|| align=right|0,060|| align=right|10,41|| align=right|4,462||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91663)||1999 TO107|| align=right|13,8|| align=right|2,978|| align=right|0,060|| align=right|10,54|| align=right|5,137||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91664)||1999 TP107|| align=right|14,4|| align=right|2,815|| align=right|0,168|| align=right|6,74|| align=right|4,723||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91665)||1999 TC109|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,151|| align=right|13,64|| align=right|5,368||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91666)||1999 TF111|| align=right|14,6|| align=right|2,794|| align=right|0,094|| align=right|8,50|| align=right|4,670||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91667)||1999 TU111|| align=right|14,5|| align=right|2,996|| align=right|0,074|| align=right|10,69|| align=right|5,185||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91668)||1999 TD112|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,079|| align=right|9,51|| align=right|5,514||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91669)||1999 TL112|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,098|| align=right|5,81|| align=right|5,675||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91670)||1999 TM112|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,185|| align=right|3,34|| align=right|4,681||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91671)||1999 TL114|| align=right|15,5|| align=right|2,939|| align=right|0,092|| align=right|1,92|| align=right|5,037||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91672)||1999 TV114|| align=right|14,2|| align=right|2,543|| align=right|0,127|| align=right|13,61|| align=right|4,055||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91673)||1999 TY114|| align=right|14,0|| align=right|3,111|| align=right|0,050|| align=right|10,29|| align=right|5,487||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91674)||1999 TZ114|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,069|| align=right|11,61|| align=right|5,016||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91675)||1999 TA115|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,051|| align=right|9,51|| align=right|5,155||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91676)||1999 TM115|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,146|| align=right|10,84|| align=right|5,120||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91677)||1999 TU115|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,124|| align=right|9,38|| align=right|5,383||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91678)||1999 TB117|| align=right|14,1|| align=right|3,202|| align=right|0,078|| align=right|12,67|| align=right|5,728||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91679)||1999 TM119|| align=right|14,5|| align=right|2,998|| align=right|0,119|| align=right|9,77|| align=right|5,191||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91680)||1999 TX119|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,164|| align=right|4,55|| align=right|5,243||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91681)||1999 TF120|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,245|| align=right|6,70|| align=right|5,433||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91682)||1999 TV123|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,073|| align=right|13,06|| align=right|5,385||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91683)||1999 TZ123|| align=right|14,6|| align=right|2,998|| align=right|0,086|| align=right|8,48|| align=right|5,191||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91684)||1999 TN126|| align=right|14,8|| align=right|2,906|| align=right|0,123|| align=right|4,14|| align=right|4,952||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91685)||1999 TT126|| align=right|15,0|| align=right|3,055|| align=right|0,109|| align=right|6,25|| align=right|5,339||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91686)||1999 TU126|| align=right|14,7|| align=right|3,018|| align=right|0,158|| align=right|11,34|| align=right|5,242||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91687)||1999 TA127|| align=right|14,7|| align=right|2,894|| align=right|0,123|| align=right|3,36|| align=right|4,923||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91688)||1999 TH127|| align=right|15,2|| align=right|2,867|| align=right|0,060|| align=right|3,17|| align=right|4,854||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91689)||1999 TJ127|| align=right|15,1|| align=right|3,141|| align=right|0,198|| align=right|5,38|| align=right|5,565||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91690)||1999 TV127|| align=right|15,0|| align=right|3,077|| align=right|0,156|| align=right|0,89|| align=right|5,395||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91691)||1999 TG129|| align=right|14,7|| align=right|2,938|| align=right|0,121|| align=right|4,75|| align=right|5,035||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91692)||1999 TZ129|| align=right|14,1|| align=right|3,024|| align=right|0,084|| align=right|11,40|| align=right|5,257||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91693)||1999 TN130|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|10,94|| align=right|5,129||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91694)||1999 TH132|| align=right|15,3|| align=right|2,860|| align=right|0,073|| align=right|1,36|| align=right|4,836||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91695)||1999 TL136|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,128|| align=right|3,95|| align=right|5,454||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91696)||1999 TO136|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,192|| align=right|5,15|| align=right|5,324||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91697)||1999 TO137|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,045|| align=right|12,71|| align=right|5,540||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91698)||1999 TK138|| align=right|14,5|| align=right|2,898|| align=right|0,065|| align=right|1,05|| align=right|4,932||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91699)||1999 TU138|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,059|| align=right|10,31|| align=right|5,112||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91700)||1999 TY139|| align=right|15,3|| align=right|3,018|| align=right|0,066|| align=right|10,81|| align=right|5,243||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91701)||1999 TS142|| align=right|14,7|| align=right|2,799|| align=right|0,212|| align=right|1,98|| align=right|4,683||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91702)||1999 TX142|| align=right|14,4|| align=right|3,078|| align=right|0,021|| align=right|9,05|| align=right|5,400||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91703)||1999 TS143|| align=right|14,3|| align=right|3,114|| align=right|0,214|| align=right|15,76|| align=right|5,493||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91704)||1999 TQ145|| align=right|14,5|| align=right|2,856|| align=right|0,083|| align=right|2,52|| align=right|4,825||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91705)||1999 TR145|| align=right|14,0|| align=right|3,199|| align=right|0,106|| align=right|5,04|| align=right|5,722||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91706)||1999 TV145|| align=right|14,7|| align=right|2,862|| align=right|0,059|| align=right|2,89|| align=right|4,841||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91707)||1999 TH146|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,042|| align=right|2,01|| align=right|5,161||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91708)||1999 TF147|| align=right|14,3|| align=right|2,909|| align=right|0,049|| align=right|3,34|| align=right|4,962||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91709)||1999 TG148|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,079|| align=right|1,34|| align=right|5,277||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91710)||1999 TZ149|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,024|| align=right|15,16|| align=right|5,596||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91711)||1999 TP150|| align=right|14,3|| align=right|3,215|| align=right|0,159|| align=right|10,00|| align=right|5,765||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91712)||1999 TW150|| align=right|14,5|| align=right|3,038|| align=right|0,045|| align=right|11,87|| align=right|5,295||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91713)||1999 TD152|| align=right|14,8|| align=right|3,086|| align=right|0,182|| align=right|14,35|| align=right|5,420||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91714)||1999 TW153|| align=right|13,9|| align=right|2,797|| align=right|0,123|| align=right|7,54|| align=right|4,678||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91715)||1999 TA154|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|5,434||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91716)||1999 TG154|| align=right|15,1|| align=right|2,909|| align=right|0,141|| align=right|13,11|| align=right|4,961||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91717)||1999 TL155|| align=right|14,2|| align=right|3,049|| align=right|0,082|| align=right|8,89|| align=right|5,324||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91718)||1999 TX155|| align=right|14,4|| align=right|3,063|| align=right|0,137|| align=right|6,06|| align=right|5,360||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91719)||1999 TD156|| align=right|14,5|| align=right|2,962|| align=right|0,131|| align=right|15,16|| align=right|5,096||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91720)||1999 TJ156|| align=right|13,4|| align=right|3,166|| align=right|0,124|| align=right|6,49|| align=right|5,632||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91721)||1999 TQ157|| align=right|13,4|| align=right|3,186|| align=right|0,172|| align=right|24,52|| align=right|5,687||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91722)||1999 TW157|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,065|| align=right|11,72|| align=right|5,141||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91723)||1999 TD158|| align=right|14,8|| align=right|3,067|| align=right|0,204|| align=right|3,89|| align=right|5,370||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91724)||1999 TK158|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,257|| align=right|25,84|| align=right|5,466||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91725)||1999 TM158|| align=right|14,5|| align=right|2,641|| align=right|0,144|| align=right|15,47|| align=right|4,292||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91726)||1999 TE159|| align=right|14,0|| align=right|3,059|| align=right|0,131|| align=right|4,38|| align=right|5,350||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91727)||1999 TH162|| align=right|15,1|| align=right|2,999|| align=right|0,106|| align=right|8,35|| align=right|5,191||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91728)||1999 TM162|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,093|| align=right|9,95|| align=right|5,509||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91729)||1999 TG163|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,101|| align=right|10,12|| align=right|5,217||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91730)||1999 TP163|| align=right|14,2|| align=right|2,946|| align=right|0,100|| align=right|13,82|| align=right|5,056||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91731)||1999 TJ164|| align=right|14,8|| align=right|3,137|| align=right|0,022|| align=right|10,56|| align=right|5,555||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91732)||1999 TK164|| align=right|14,7|| align=right|2,809|| align=right|0,031|| align=right|11,70|| align=right|4,708||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91733)||1999 TO164|| align=right|15,0|| align=right|2,931|| align=right|0,012|| align=right|10,81|| align=right|5,017||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91734)||1999 TM166|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,066|| align=right|9,93|| align=right|5,470||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91735)||1999 TM171|| align=right|16,0|| align=right|3,007|| align=right|0,257|| align=right|0,81|| align=right|5,213||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91736)||1999 TN172|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,087|| align=right|7,75|| align=right|5,310||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91737)||1999 TW172|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,062|| align=right|8,19|| align=right|5,653||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91738)||1999 TE174|| align=right|13,5|| align=right|3,360|| align=right|0,016|| align=right|16,54|| align=right|6,157||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91739)||1999 TA175|| align=right|13,6|| align=right|2,993|| align=right|0,138|| align=right|12,95|| align=right|5,176||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91740)||1999 TX177|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,126|| align=right|4,74|| align=right|5,539||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91741)||1999 TL178|| align=right|15,3|| align=right|3,002|| align=right|0,120|| align=right|4,61|| align=right|5,202||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91742)||1999 TE179|| align=right|14,6|| align=right|3,030|| align=right|0,162|| align=right|3,18|| align=right|5,274||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91743)||1999 TA180|| align=right|15,9|| align=right|3,004|| align=right|0,121|| align=right|1,79|| align=right|5,205||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91744)||1999 TD183|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,101|| align=right|10,99|| align=right|5,499||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91745)||1999 TF184|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,074|| align=right|14,34|| align=right|5,300||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91746)||1999 TL185|| align=right|13,5|| align=right|3,027|| align=right|0,219|| align=right|13,37|| align=right|5,265||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91747)||1999 TT185|| align=right|13,7|| align=right|3,135|| align=right|0,090|| align=right|15,44|| align=right|5,550||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91748)||1999 TA186|| align=right|13,5|| align=right|3,086|| align=right|0,113|| align=right|12,48|| align=right|5,421||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91749)||1999 TV186|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,053|| align=right|8,33|| align=right|5,348||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(91750)||1999 TR187|| align=right|14,0|| align=right|2,710|| align=right|0,087|| align=right|11,34|| align=right|4,461||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov